Municipio de Montague puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Montague (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Muskegon.
 Municipio de Montague (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Sussex.